Гви́до Мазе́тти (; 22 ноября 1907, Верона — 27 ноября 1993, Верона) — итальянский футболист, вратарь, двукратный чемпион мира.

Карьера 
Гвидо Мазетти начал карьеру в клубе «Эллас Верона», первоначально играя полузащитника, а лишь затем вратаря. В 1930 году он перешёл в клуб «Рома», в которой дебютировал 28 сентября в матче с «Моденой», которая завершилась со счётом 1:1. Мазетти провёл за «Рому» 13 лет, проведя в её составе 339 матчей, он был капитаном команды. Последний матч Мазетти провёл 18 февраля 1943 года.

Гвидо сыграл за сборную Италии лишь 2 игры в 1936 и 1939 годах (обе — товарищеские матчи с Швейцарией). Входил в состав сборной на двух выигранных ею чемпионатах мира (1934, 1938), но на поле ни разу не вышел (подобно ещё двум двукратным чемпионам мира Кастильо и Пепе).

После окончания игровой карьеры Мазетти стал тренером, начав работу с клубом «Губбио», затем работал в «Роме» и «Палермо».

Достижения 
 Чемпион мира: 1934, 1938
 Чемпион Италии: 1942

Ссылки 
 Профиль на enciclopediadelcalcio.com
 Матчи за сборную Италии

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу
Футбольные тренеры Италии
Чемпионы мира по футболу
Игроки ФК «Эллас Верона»
Игроки ФК «Рома»
Тренеры ФК «Рома»
Тренеры ФК «Палермо»
Тренеры ФК «Губбио»